Le Championnat du monde masculin de curling 2002 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la  de cette compétition de curling.
Il a été organisé aux États-Unis dans la ville de Bismarck dans le Bismarck Civic Center du 6 au .

Équipes

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats

Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Match 5

Match 6

Match 7

Match 8

Match 9

Playoffs

Demi-finale

Jeux pour la médaille de Bronze

Jeux pour la médaille d'Or

Classement des meilleurs joueurs

Lien externe 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2002
Curling masculin
Curling masculin 2002
Curling masculin Monde 2002
Masculin Monde 2002
Sport aux États-Unis en 2002
Sport en avril 2002